Coiffy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Coiffy-le-Haut, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Coiffy-le-Bas, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,